Елена Парфёнова: Парфёнова, Елена Викторовна (род. 1950) — советский и российский кардиолог.
 Парфёнова, Елена Владимировна (род. 1974) — казахстанская легкоатлетка.